Bazouges, ancienne commune française de la Mayenne
 Bazouges Cré sur Loir, commune nouvelle de la Sarthe
 Bazouges-la-Pérouse, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Bazouges-sous-Hédé, ancienne commune française d'Ille-et-Vilaine
 Bazouges-sur-le-Loir, ancienne commune française de la Sarthe 
 Château de Bazouges, ancienne forteresse à Bazouges-sur-le-Loir

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France